Czesław () es un nombre de pila polaco de origen eslavo. Proviene de los elementos ča («esperar») y slava («gloria»).

Variantes 
 
 
 
 

La forma femenina es Czesława en polaco y Česlava en checo.

Nombre de pila 
Czesław es el nombre de:
 Ceslao, beato católico polaco;
 Czesław Centkiewicz (1904-1996), escritor, explorador e ingeniero polaco;
 Czesław Kur (n. 1943), yudoca polaco;
 Czesław Lang (n. 1955), ciclista polaco;
 Czesław Łaksa (n. 1940), yudoca polaco;
 Czesław Malec (n. 1941), baloncestista polaco;
 Czesław Miłosz (1991-2004), escritor polaco, Premio Nobel de Literatura en 1980;
 Czesław Niemen (1939-2004), músico y compositor polaco;
 Czesław Sobieraj (1914-1985), piragüista polaco;
 Czesław Uznański (1930-2014), futbolista polaco.

Referencias 

Nombres masculinos
Nombres polacos